Congregation Beth Israel Synagogue bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Congregation Beth Israel Synagogue (Idaho), NRHP-Nr. 72000432
 Congregation Beth Israel Synagogue (Wisconsin), NRHP-Nr. 92000107